Hellström är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Hellström 9 006
 Hällström 765
 af Hällström 4

Tillsammans med 9 personer, som stavar namnet på annat sätt, blir detta 9 784 personer, vilket ger namnet plats nummer 83 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Hellström eller varianter av detta namn

A
 Agnes Hellström (född 1979), författare och journalist
 Alexander Hellström (född 1987), ishockeyspelare
 Alfons Hellström (1877–1965), finländsk fabrikschef och uppfinnare
 Alice Hellström (1886–1981), psykiater och psykolog
 Anders Hellström, flera personer
 Anders Hellström (dansare) (född 1962), dansare
 Anders Hellström (företagare) (1877–1940), industriman
 Anita Hellström (född 1940), simmare
 Anna Hellström, född Thulin, omgift Oscàr (1875–1915), operasångerska
 Anna-Lisa Hellström (1887–1949), skådespelare
 Arvid Hellström (1896–1962), präst

B
 Bo Hellström (1890–1967), professor i vattenbyggnad
 Bror Hellström (1914–1992), friidrottare
 Börge Hellström (född 1957), författare

C
 Carl Hellström, flera personer
 Carl Hellström (filosof) (1892–1932), filosof
 Carl Hellström (konstnär) (1841–1916), militär, konstnär och skämttecknare
 Carl Hellström (seglare) (1864–1962), seglare
 Carl Abraham Hellström (1854–1905), jurist
 Carl Peter Hällström (1774–1836), finländsk-svensk kartograf
 Christian Hellström (född 1971), innebandyspelare
 Kristian Bernhard Hellström (1863–1947), grafiker
 Kristian Hellström (1880–1946), medel- och långdistanslöpare

D
 David Hellström (1883–1965), tonsättare

E
 Erland Hellström (född 1980), fotbollsmålvakt

F
 Folke Hellström (1904–1977), målare och tecknare

G
 Gunnar Hellström, flera personer
 Gunnar Hellström (arkivarie) (1887–1980) arkivman och personhistoriker
 Gunnar Hellström (statsvetare) (1916–1987)
 Gunnar Hellström (kompositör) (1918–2009)
 Gunnar Hellström (1928–2001), skådespelare och regissör
 Gunnar af Hällström (född 1950), finländsk teolog, professor, präst
 Gustaf Hellström (1882–1953), författare, journalist och ledamot av Svenska Akademien
 Gustaf Gabriel Hällström (1775–1844), finländsk fysiker, universitetsman, präst
 Gösta Hellström (1908–1932), regissör och manusförfattare

H
 Hasse Hellström (1917–2002), skulptör och silversmed
 Henrik Hellström (född 1974), regissör
 Hilda Hellström (född 1984), svensk formgivare verksam i London
 Håkan Hellström (född 1974), musiker
 Håkan Hellström (ekonom) (född 1956), ekonom

I
 Ian Hellström (1925–2012), målare och skulptör

J
 Jan Hellström (född 1960), fotbollsspelare
 Jan Arvid Hellström (1941–1994), biskop, professor i kyrko- och samfundsvetenskap, författare, lyriker och hymnolog
 Jenny Hellström (född 1976), modedesigner
 John Hellström (1890–1965), läkare
 Johnny Hellström (1941–1962), simhoppare
 Jonathan Hellström (född 1988), fotbollsspelare

K
 Kerstin Hellström (1950–2014), skådespelare, lärare i skådespeleri och teaterregissör
 Kjell Hellström (född 1936), konstnär och slöjdlärare
 Kristian Hellström (1880–1946), kort- och medeldistanslöpare och idrottsledare
 Kurt Hellström (född 1943), företagsledare

L
 Lars Hellström (född 1936), konstnär och formgivare
 Lars Gustav Hellström (1915–1988), författare
 Lena Hellström, flera personer
 Lena Hellström (sångare) (1941–2003), sångerska
 Lena Hellström (författare) (1952–2019), fotograf, författare och biuldkonstnär
 Lilly Hellström (1866–1930), redaktör och feminist

M
 Martin Hellström (född 1962), professor i tyska, högskolerektor
 Matilda Hellström (född 1994), elevrådsförbundsordförande
 Mats Hellström (född 1942), politiker
 Mikael Hellström (född 1972), fotbollsspelare
 Mikael Hellström (regissör) (född 1967), regissör
 Monica Hellström (född 1964), serieskapare, illustratör, antikhistoriker

N
 Nils Hellström (1910–1984), jazzskribent, promotor och sångtextförfattare
 Nils Hellström (läkare) (1877–1941), läkare
 Nils Hellström (kemist) (1905–1981), kemist

O
 Olle Hellström (född 1936), fotbollsspelare
 Olof Hellström, flera personer
 Olof Hellström (1861–1934), yrkesinspektör och politiker
 Olof Hellström (1923–2017), konstnär
 Otto Hellström (1865–1947), trävaruhandlare

P
 Paul Hellström (1866–1927), agronom och politiker
 Pelle Hellström, musiker under artistnamnet Nordpolen
 Per-Olof Hällström (1920–1992), skådespelare
 Pär Hellström (1943–2010), litteraturvetare och docent i litteraturvetenskap
 Philip Hellström Bängs (född 2003), speedwayförare
 Pontus Hellström (född 1939), professor i antikens kultur och samhällsliv

R
 Ronnie Hellström (1949–2022), fotbollsmålvakt

S
 Samuel Hellström (född 1977), skådespelare
 Sten Hellström (född 1955), skådespelare
 Sven Hellström (1906–1997), konstnär

T
 Thomas Hellström (1924–2006), konstnär, keramisk formgivare
 Thor Hellström (1894–1976), bildkonstnär
 Thure Hellström (1857–1930), läkare
 Tjadden Hällström (1923–2000), skådespelare, regissör, revyförfattare och komiker

Å
 Åsa Knoge-Hellström (född 1941), skulptör

Annat 
 Roslund & Hellström, författarduo bestående av Anders Roslund och Börge Hellström

Källor

Svenska efternamn